Kurve (von  „gebogen, gekrümmt“) steht für:
 einen Bogen im Sinne des Straßen- und Schienenbaus, siehe Trassierungselement
 einen Teil eines Stadions, siehe Fankurve

mathematische Objekte:
 Kurve (Mathematik), eindimensionale Objekte
 einen Funktionsgraph als häufig in der Schulmathematik bei Kurvendiskussionen betrachteten Spezialfall davon
 Kurve (algebraische Geometrie), eindimensionale Objekte der algebraischen Geometrie

Die Kurve steht für:
 Die Kurve, 1960 uraufgeführte Komödie von Tankred Dorst

Siehe auch:
 Curve